Saint-Geniez (Alpes-de-Haute-Provence)
ook:
Saint-Geniez-d'Olt, Aveyron 
Saint-Geniez-ô-Merle, Corrèze